Chronic 2006 — мікстейп репера Young Buck, гостами якого стали Джеймі Фокс і DJ Whoo Kid. Мікстейп містить пісні, записані з участю Mobb Deep, Lil Scrappy, M.O.P. та ін.

Загальні відомості 
Мікстейп є одним з трьох релізів, випущених для реклами майбутнього студійного альбому репера Buck the World (інші два — Welcome to the Traphouse та Case Dismissed — The Introduction of G-Unit South).

Список пісень

Посилання

Музичні альбоми 2006
Альбоми Young Buck